«Arkanne», «Ноев Ковчег» или № 2 — прам  Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.

Описание судна 
Один из двух парусно-гребных прамов, построенных в Санкт-Петербургском адмиралтействе по одному проекту. Длина судна по сведениям из различных источников составляла от 24,38 до 24,4 метра, ширина — от 7,9 до 7,92 метра, а осадка от 1,8 до 1,83 метра. Вооружение судна состояло из восемнадцати 18-фунтовых и 12-фунтовых орудий.

История службы 
Прам «Arkanne» был заложен в январе 1706 года на стапеле Санкт-Петербургского адмиралтейства и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер Выбе Геренс.

Принимал участие в Северной войне 1700—1721 годов. С апреля по октябрь 1707 года в составе флота выходил из Санкт-Петербурга к острову Котлин. 

По окончании службы в 1710 году прам «Arkanne» был разобран в Кроншлоте.

Командиры судна 
Командиром прама «Arkanne» в 1707 году служил И. Блом, сведений о командирах прама в другие годы не сохранилось.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 

Прамы Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту